Phryssonotus är ett släkte av mångfotingar. Phryssonotus ingår i familjen Synxenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Penseldubbelfotingar
Phryssonotus